

Geografia 
 Verdi – località della California
 Verdi – località del Kansas
 Verdi – località del Nevada
 Verdi Township – località del Minnesota

Partiti politici

Italia 
In ordine cronologico: 
 Federazione dei Verdi – partito politico italiano di sinistra e centrosinistra ambientalista
 Federazione delle Liste Verdi – partito politico italiano del passato
 Verdi Arcobaleno – partito politico italiano del passato
 Verdi Verdi – partito politico italiano di centro-destra, scissione della Federazione dei Verdi
 Verdi Federalisti – partito politico italiano di centrodestra del passato
 Partito Verde Europeo – partito politico europeo ecologista
 Verdi del Sudtirolo/Alto Adige – partito politico italiano attivo nella provincia autonoma di Bolzano

Altri stati 
 I Verdi (Die Grünen) – partito politico austriaco
 I Verdi (Les Verts) – partito politico francese
 I Verdi – formazione politica tedesca confluita in Alleanza 90/I Verdi.
 Verdi Australiani (Australian Greens, The Greens) – partito politico australiano
 Verdi (Belgio) (Groen, Verdi Fiamminghi) – partito politico belga
 Verdi di Slovenia (Zeleni Slovenije, ZS) – partito politico sloveno
 Alleanza della Sinistra Verde Nordica – organizzazione politica che riunisce i partiti di sinistra ed ecologisti dei paesi nordici
 Verdi Svizzeri – Partito ambientalista svizzero
 Partito Verde Liberale della Svizzera (Grünliberale Partei der Schweiz, Parti Vert'libéral Suisse) – partito politico svizzero
 Verdi Liberali Democratici – partito politico svizzero attivo nel Cantone Ticino

Persone 
 Giuseppe Verdi – compositore italiano
 Simone Verdi – calciatore italiano

Sport 
 Verdi – squadra ciclistica italiana

Altro 
 Verdi – sceneggiato televisivo del 1982, diretto da Renato Castellani
 Verdi – album di Andrea Bocelli
 3975 Verdi – asteroide scoperto nel 1982
 Ver.Di – sindacato tedesco
 Verdi – fazione delle corse con i carri dell'epoca romana
 Verdi – nome con cui è conosciuto comunemente un'associazione di magistrati, il Movimento per la giustizia

Pagine correlate 
 Giuseppe Verdi (disambigua)
 Teatro Giuseppe Verdi